Il doppio del torneo di tennis Ethias Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Claude Scherrer e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Jordan Kerr e David Škoch 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jordan Kerr /  David Škoch (finale)

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (semifinali)
 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2006